Wowtschkiw (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Wowtschkiw (Perejaslaw-Chmelnyzkyj), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj
 Wowtschkiw (Poliske), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Poliske